

Усола — село, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Усола — присілок, Параньгинський район, Марій Ел

Див. також 
 Усола-Вонжеполь